Ana Pauker – politica comunista romena
 Karl Viktorovič Pauker – militare sovietico
 Marcel Pauker – politico rumeno